Por Amor (Rafael Solano-dal) (1968) Rafael Solano-dal
 Por Amor (1982) Menudo album
 Por amor (1998) Thalía-dal
 Por Amor (2003) Ricardo Arjona-album